Handball-Weltmeisterschaft 1999 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1999
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1999